Мальчик-с-пальчик () — маленький ребёнок, сказочный персонаж. Другие значения:

Фильмы и мультфильмы 
 «Мальчик-с-пальчик» — мультфильм по мотивам сказки Шарля Перро (СССР, 1938).
 «Мальчик-с-пальчик» — фильм с элементами мультипликации по сказке братьев Гримм (Великобритания — США, 1958).
 «Мальчик-с-пальчик» — мультфильм по мотивам русской народной сказки (СССР, 1977).
 «Мальчик-с-пальчик» — художественный фильм по оригинальному сценарию (СССР — Чехословакия, 1985).
 «Мальчик с пальчик» — мультфильм из сериала «Гора самоцветов» (Россия, 2006).
 «Секретные приключения Мальчика-с-пальчик» — фильм с совмещением живых актёров и анимации (Великобритания, 1993).

Прочее 
 «» (1730) — пьеса Генри Филдинга.
  — два персонажа Marvel Comics.
 Генерал Том-Там (Генерал Мальчик-с-пальчик) — сценический псевдоним американского актёра-карлика Чарлза Шервуда Стрэттона.
 «» («Почти как блюз Мальчика-с-пальчик»; 1965) — песня Боба Дилана.
 Tom Thumb («Мальчик-с-пальчик») — американский локомотив.
  — сеть американских гипермаркетов.